Contumelia puede referirse a:
Contumelia: Oprobio, injuria u ofensa dicha a una persona en su cara;
Contumelia: Madre de Pan, que lo tuvo de Júpiter.